Dieser Artikel behandelt die sowjetische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982.

Qualifikation

Sowjetisches Aufgebot

Spiele der sowjetischen Mannschaft

Erste Runde 

|}

  Brasilien –  Sowjetunion 2:1 (0:1)

Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

Zuschauer: 68.000

Schiedsrichter: Lamo Castillo (Spanien)

Tore: 0:1 Bal (34.), 1:1 Sócrates (75.), 2:1 Éder (88.)

  Sowjetunion –  Neuseeland 3:0 (1:0)

Stadion: Estadio La Rosaleda (Málaga)

Zuschauer: 19.000

Schiedsrichter: El-Ghoul (Libyen)

Tore: 1:0 Gawrilow (24.), 2:0 Blochin (48.), 3:0 Baltatscha (68.)

  Sowjetunion –  Schottland 2:2 (0:1)

Stadion: Estadio La Rosaleda (Málaga)

Zuschauer: 45.000

Schiedsrichter: Rainea (Rumänien)

Tore: 0:1 Jordan (15.), 1:1 Tschiwadse (59.), 2:1 Schengelia (84.), 2:2 Souness (86.)

Gegen die Turnierfavoriten Brasilien führte die UdSSR bis zur 75. Minute, bis Éder ausgleichen konnte. Zwei Minuten vor Schluss entschied Sócrates das Spiel zugunsten der Südamerikaner. Gegen den krassen Außenseiter Neuseeland setzte sich die Sowjetunion souverän mit 3:0 durch. Die Entscheidung um den zweiten Platz musste per Torverhältnis fallen, denn Sowjets und Schotten trennten sich 2:2. Hier fiel der Ausgleichstreffer für Schottland in der 86. Minute, änderte aber nichts mehr am Weiterkommen der Sowjetunion. Somit schlug die knappere Niederlage der Sowjets gegen die Brasilianer durch und die Männer um Stürmerstar Oleh Blochin waren weiter, während Kenny Dalglish & Co. abreisen mussten.

Zweite Runde 

|}

  Belgien –  Sowjetunion 0:1 (0:0)

Stadion: Camp Nou (Barcelona)

Zuschauer: 45.000

Schiedsrichter: Vautrot (Frankreich)

Tore: 0:1 Howhannisjan (48.)

  Polen –  Sowjetunion 0:0 (0:0)

Stadion: Camp Nou (Barcelona)

Zuschauer: 65.000

Schiedsrichter: Valentine (Schottland)

Drei Tore von Boniek für Polen gegen Belgien (3:0) entschieden die Gruppe A, da das 1:0 der UdSSR gegen die Flamen und Wallonen nicht reichte, um die Polen vom Einzug unter die letzten Vier zurückzuhalten.

1982
Sowjetunion